Badminton wurde bei den Para-Asienspielen 2010 im Tianhe Gymnasium vom 13. bis zum 18. Dezember gespielt. 13 Titelträger wurden ermittelt.

Medaillenspiegel

Medaillengewinner

Resultate

Herreneinzel – BMSTL1

Herreneinzel – BMSTL2

Herreneinzel – BMSTL3

Herreneinzel – BMSTU4

Herreneinzel – BMSTU5

Herreneinzel – BMW2

Herreneinzel – BMW3

Herrendoppel – BMSTL1-3

Herrendoppel – BMSTU4-5

Dameneinzel – BMSTL2

Dameneinzel – BMSTL3

Dameneinzel – BMSTU5

Dameneinzel – BMW3

Weblinks 
 Offizielle Website
 International Paralympic Committee

Badminton 2010
Asienspiele (Badminton)
Badmintonwettbewerb in Guangzhou
Behindertensport (Badminton)
Behindertensport (Volksrepublik China)